Бара́хты — село на Украине в Васильковском районе Киевской области.

Код КОАТУУ — 3221480201. Население — 1235 человек.
Орган местного самоуправления, Барахтевский сельский совет, - находится по адресу: 08646, Киевская обл., Васильковский р-н, с. Барахты, ул. Михайловская, 55, телефон +380 4571 47642, E-mail.: barahtusr@gmail.com

История 
Село Барахты было волостным центром Барахтянской волости Васильковского уезда Киевской губернии. В селе была Михайловская церковь. В древности село Барахты называлось Петричино (Петричи), а первое письменное упоминание о нём было в дарственной записи Великого князя Андрея Юрьевича в 1159 году.

Достопримечательности 

Недалеко от села, на трассе, ведущей в Васильков, установлен памятник советским лётчикам, погибшим в годы ВОВ. Монумент установлен по инициативе и на средства сельчан.

Примечания

Ссылки 
 Историческая информация о селе Барахты 
 Памятник лётчикам у села Барахты 
 
 

Населённые пункты Васильковского района (Киевская область)